Нуртас

 Нуртас — село в Южно-Казахстанской области Казахстана
 Нуртас, Кайрат (род. 1989) — казахстанский эстрадный певец.